een andere term voor handeling (doorverwijspagina)
 de naam van een genre voor entertainment, zie:
 actiefilm
 actiespel
 een demonstratie, staking, publiciteitsactie of protest die door actiegroepen, vakbonden of andere groepen wordt uitgevoerd om invloed op het beleid van een land, organisatie of machtig persoon uit te oefenen
 politiek activisme. 
 een commerciële actie om de verkoop van goederen of diensten te bevorderen, bijvoorbeeld een kortingsactie, zie marketingpromotie. 
 actie (natuurkunde), een scalaire grootheid die wordt gebruikt om met behulp van variatie-analyse te bepalen hoe een fysisch systeem zich ontwikkelt tussen twee gedefinieerde toestanden
 natuurkunde: actie = −reactie, zie Derde wet van Newton, een van de grondslagen van de klassieke mechanica
 een juridische vordering